Трики (настоящее имя — Эдриан Тоус; род. 27 января 1968, Бристоль) — британский трип-хоп-музыкант, один из основоположников жанра.
 Трики, Пола (род. 1966) — американская киноактриса.
 Трики, Смахи (род. 1967) — марокканский футболист, выступавший на позиции защитника за сборную Марокко.